Simón Rodríguez (pensador) — educador, filósofo e político venezuelano, de nome completo Simón Narciso Jesús Rodríguez; também conhecido como Samuel Robinsón

Municípios da Venezuela 
Simón Rodríguez (Anzoátegui) — no estado de Anzoátegui

Simón Rodríguez (Táchira) — no estado de Táchira

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos